Europsko automobilističko prvenstvo je bilo automobilističko prvenstvo koje je organizirala Međunarodna automobilistička federacija AIACR (Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus), danas poznata kao FIA (Federation Internationale de l'Automobile). Europsko automobilističko prvenstvo je pokrenuto 1931. kao zamjensko natjecanje za Svjetsko automobilističko prvenstvo za konstruktore koje se godinu prije urušilo. Prvi naslov prvaka je osvojio Ferdinando Minoia u Alfa Romeu, a nakon njega titule su osvajali još Tazio Nuvolari, također u Alfa Romeu, Bernd Rosemeyer za Auto Union i tri puta Rudolf Caracciola u Mercedes-Benzu. Prvenstvo se nije vozilo 1932. i 1933., a posljednja sezona je vožena 1939. kada je prvenstvo prekinuto zbog izbijanja Drugog svjetskog rata, te još i danas traju polemike o tome tko je trebao osvojiti titulu u prekinutom prvenstvu 1939., Mercedesov Hermann Lang ili Auto Unionov Hermann Paul Müller. Nakon završetka rata Međunarodna automobilistička federacija je nastavila s održavanjem Grand Prix utrka, a 1950. pokrenuto je Svjetsko automobilističko prvenstvo za vozače, ono što danas zovemo Formula 1.

Prvaci

Velike nagrade

Pobjednici

Vozači

Konstruktori

Pobjede po sezonama

Izvori 

Međunarodna automobilistička natjecanja